

Linguistica 
 Lingua yuyu – lingua estinta parlata in Australia

Persone 
 Yuyu – sacerdote egizio
 Yuyu – pittore cinese
 Ran Yu-Yu – wrestler giapponese
 Yuyu – nobile egizio
 Yu Yu – cantante francese

Pagine correlate 
 Juju